Le prix de la Crypte est un prix littéraire qui récompense, depuis 1984, la première œuvre d'un jeune poète francophone de moins de trente ans.

Sur les fondements du Prix, en 2012, sont nées les éditions de la Crypte, maison d'édition de poésie contemporaine dont le siège se situe dans les Landes.

Création du Prix 
C'est dans la commune de Hagetmau, en 1984, que les poètes Pierre Seghers, Marie-Louise Haumont, Jean Lalaude et Marcel Saint-Martin se sont réunis pour fonder le Prix de la Crypte. Ils décidèrent de consacrer, tous les ans, le premier recueil d'un jeune poète de moins de trente ans. Le poète concerné est invité ensuite, après la proclamation des résultats, à venir lire ses poèmes à l'intérieur de la crypte romane de Saint-Girons.

Importance de la crypte romane de Saint-Girons 
La crypte de Saint-Girons, située dans le département des Landes, est le dernier vestige de l’ancienne église abbatiale Saint-Girons, aujourd’hui disparue. Elle est datée du début du  et est considérée comme un véritable joyau de l’art roman. En 1862, elle est classée par les Monuments historiques.

L’abbaye est édifiée à l’origine au bord du Louts, sur le lieu du martyre de saint Girons. Sa création remonterait à Charlemagne, mais on ne trouve trace d’une communauté religieuse qu’à partir du , dans les donations faites au chapitre de Lescar. L’église abbatiale, après avoir subi de nombreux dommages lors de multiples guerres, est totalement détruite en 1904. Seule la crypte a été préservée.

Les fondateurs du Prix ont décidé de proposer, chaque année au mois de juin, une réunion poétique qui aurait lieu au sein même de la crypte, et dans laquelle le poète lauréat du Prix de l'année précédente lirait ses textes à voix haute. Cette réunion perdure toujours aujourd'hui, et a permis la création d'un festival culturel, intitulé moins les murs. 

La crypte est devenue, dès lors, le symbole et le pilier du Prix, ainsi qu'un espace culturel important où se produisent régulièrement poètes, acteurs, chanteurs et comédiens.

Publication d'un premier recueil de poèmes 
Le Prix de la Crypte, comme le souhaitait Pierre Seghers, est avant tout le moyen de permettre une première publication à un jeune poète qui n'a jamais été publié par un éditeur. 

Ainsi, après proclamation du Prix, le texte lauréat était, dès la première année du Prix, imprimé sur les presses locales. Si les premiers tirages étaient plus réduits, la création des éditions de la Crypte en 2012 a amplifié la portée de la publication. Aujourd'hui, le poète lauréat, couronné pour la singularité de son texte et la vivacité de sa langue, reçoit un tirage de son recueil de l'ordre de .

Lauréats 
 2022 : Vincent Annen
 2019 : Victor Malzac
 2004 : Lise Bellynck
 Valérie Rouzeau
 1987 : Éric Sautou
 Bruno Drey
 Martin Wable
 Maël Guesdon

Notes et références 

Prix littéraire en France